AZN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Andizhan (Uzbekistan)
 azn – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl di Durango occidentale
 AZN – codice valutario ISO 4217 del Manat azero, valuta dell'Azerbaigian